Алдакай — название рек в Якутии:

Алдакай (приток Унгры)
Алдакай (приток Амедичи)
Алдакай (приток Ярогу)